Gainza (Camarines Sur), een gemeente in de Filipijnse provincie Camarines Sur
 Gaintza of Gaínza, een gemeente in de Spaanse provincie Gipuzkoa